Stargirl (2020), amerikai film, rendezte Julia Hart
 Stargirl (2020–), amerikai sorozat, amit Geoff Johns alkotott
 Stargirl, a DC képregényszereplője